Змагання зі сноубордингу серед чоловіків у дисципліні паралельний гігантський слалом на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 24 лютого в парку Богван Фенікс в Пхьончхані (Південна Корея).

Результати

Кваліфікація 
Кваліфікаційні спуски розпочались о 09:27 за місцевим часом.

Раунд на вибування 
У раунді на вибування взяли участь 16 спортсменів, які показали найкращі результати у кваліфікації

Примітки